Dimastigosporium är ett släkte av svampar. Dimastigosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dimastigosporium